Famiglia Bolkonskij – famiglia di principi russi del romanzo Guerra e pace
 Andrej Bolkonskij – personaggio del romanzo Guerra e pace